Футбо́льная ассоциа́ция Узбекиста́на, сокр. ФАУ () — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Узбекистане. Занимается организацией и управлением сборных страны, поддержкой, развитием и популяризацией футбола на территории Узбекистана.

С момента своего основания в 1992 году, и до 25 января 2018 года называлась «Федерацией футбола Узбекистана» ().

До 2009 года Федерация футбола Узбекистана контролировала весь футбол Узбекистана, включая сборные страны и Чемпионаты Узбекистана. Но в 2009 году в Узбекистане была создана ещё одна футбольная организация — Профессиональная футбольная лига Узбекистана (ПФЛ Узбекистана), которая начала управлять и контролировать Чемпионаты Узбекистана, оставляя Федерации футбола Узбекистана только контроль над сборными Узбекистана. В то же время, ПФЛ Узбекистана находится в подчинении Футбольной ассоциации Узбекистана.

Штаб-квартира Футбольной ассоциации Узбекистана расположена в центре Ташкента, на улице Ислама Каримова (бывшая улица Узбекистанская), дом 98А.

История 
Футбольная ассоциация Узбекистана была организована в 1946 году как «Федерация футбола Узбекской ССР» — отделение Федерации футбола СССР. После обретения независимости Узбекистаном, в 1992 году была реорганизована в «Федерацию футбола Узбекистана». В 1994 году ФФУ была принята в ФИФА и АФК. Федерация имела возможность вступить в УЕФА, но эта идея была по неизвестным причинам отвергнута, и ФФУ вступила в АФК, став тем самым членом азиатской футбольной семьи.

Хотя Федерация футбола Узбекистана была принята в ФИФА и АФК в 1994 году, сборной Узбекистана разрешалось сыграть международные товарищеские матчи, проводимые под эгидой ФИФА с 1992 года. В 1997—2013 годах Федерация футбола Узбекистана входила в состав одной из субфедераций АФК — Федерации футбола Центральной и Южной Азии, объединявший в то время Федерации футбола стран Центральной и Южной Азии (в настоящее время данная субфедерация носит название Федерации футбола Южной Азии и объединяет только страны Южной Азии). Футбольная ассоциация Узбекистана с июня 2014 года входит в состав новой субфедерации АФК — Федерации футбола Центральной Азии, объединяющий федерации футбола Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

7 января 2013 года, на торжественной церемонии организованной ФИФА в швейцарском Цюрихе, Федерации футбола Узбекистана был вручён приз «Fair play» (приз за честную игру) от ФИФА. Причиной победы Федерации футбола Узбекистана в данной номинации стало минимальное количество жёлтых и красных карточек у игроков национальной сборной Узбекистана, которая заняла первое место по очкам Fair play среди представителей АФК.

25 января 2018 года в ходе внеочередной отчётно-выборной конференции ФФУ было принято решение о преобразовании Федерации футбола Узбекистана (ФФУ) на Футбольную ассоциацию Узбекистана (ФАУ). Новым президентом был избран Ачилбай Раматов.

Руководство 
Руководителем Футбольной ассоциации Узбекистана является президент. С 15 июля 2019 года президентом ФАУ является Абдусалам Азизов. Фактическим и исполнительным руководителем ассоциации является первый вице-президент, должность которого с июня 2019 года занимает Равшан Ирматов. Остальные вице-президенты: Мухиддин Джураев и Шоакрам Исраилов. Генеральный секретарь — Аваз Максумов.

Члены исполкома (на июль 2019): Абдусалам Азизов, Равшан Ирматов, Мухиддин Джураев, Шоакрам Исраилов, Абдуджаббар Абдувахидов, Дилмурад Набиев, Рустам Шаабдурахманов, Нариман Джалалов, Алишер Ходжаев, Бахтиёр Хакимов, Шухрат Джалилов, Джахонгир Усманов.

Региональные отделения 
Футбольная ассоциация Узбекистана имеет 14 отделений в городе Ташкенте, Республике Каракалпакстан, а также в каждой области (вилояте) Узбекистана. Ниже представлен список данных отделений:
 Федерация футбола Андижанской области
 Федерация футбола Бухарской области
 Федерация футбола Джизакской области
 Федерация футбола Кашкадарьинской области
 Федерация футбола Навоийской области
 Федерация футбола Наманганской области
 Федерация футбола Самаркандской области
 Федерация футбола Сурхандарьинской области
 Федерация футбола Сырдарьинской области
 Федерация футбола Ташкентской области
 Федерация футбола Ферганской области
 Федерация футбола Хорезмской области
 Федерация футбола Республики Каракалпакстан
 Федерация футбола города Ташкента

Награды 
 Приз ФИФА «Fair play» (за честную игру): 2013

Сборные 
 Национальная сборная Узбекистана
 Олимпийская сборная Узбекистана
 Молодёжная сборная Узбекистана (до 23 лет)
 Молодёжная сборная Узбекистана (до 20 лет)
 Юношеская сборная Узбекистана
 Сборная Узбекистана среди ампутантов
 Женская национальная сборная Узбекистана
 Женская молодёжная сборная Узбекистана
 Женская юниорская сборная Узбекистана

Примечания

Ссылки и источники 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Узбекистана — ufa.uz
 Официальный сайт ПФЛ Узбекистана — pfl.uz
 Профиль на официальном сайте АФК
 Профиль на официальном сайте ФИФА

Примечания 

Узбекистан
Футбол в Узбекистане
Организации, основанные в 1946 году
Организации, основанные в 1992 году